Dylan (также известен как Recoil, настоящее имя — Дилан Хилсли ; род. в 1975) — британский продюсер и музыкант, работающий в стиле драм-н-бейс. Владелец лейблов Freak Recordings, Obscene Recordings и Bastard Child. Совладелец лейбла Technical Freaks. Является одним из создателей серии вечеринок под названием Therapy Session.

Дискография

Recoil 
 The Bridge / Velocity 9 (Urban Flavour, 1996)
 Sonik / Change (Based on Bass, 1998)
 Shake The Past (M25 Mix) / Mayhem (Outbreak, 2000)
 Unreal / Thirdrail (Outbreak, 2000)
 Falling Down (Invader, 2001)
 Poison & Recoil — Jah Witness / Bad Magic (Spektrum, 2001)

Dylan 
 Code Breaker / True Force (Droppin' Science, 1997)
 Turbulence / Desolation (Droppin Science, 1997)
 Witchcraft / Virus (Droppin' Science, 1997)
 Blackout / Dogfight (Droppin' Science, 1998)
 The Eyes / Kombat (Renegade Hardware, 1998)
 The Spine / Molecules (Droppin' Science, 1998)
 Blackout (Remix) / Toothache (Droppin' Science, 1998)
 Kombat (R & S, 1999)
 Voodoo Doll / Bitch (Outbreak, 1999)
 Corkscrew / Landmine (Outbreak, 2000)
 Dominion / Caution (Renegade Hardware, 2000)
 Drama / Burner (Outbreak records, 2000)
 Dylan & B Key — Dub Era / Timetravel (Invader, 2000)
 Flash 2000 / Storm Clouds (Raid, 2000)
 Go! (The Return) / Break-Out (Raid, 2000)
 Dylan + Loxy — End Of Days / Eclipse (Cyclon, 2000)
 First Contact (Dylan remix) (Invader, 2000)
 Trapped In Beats Vol. 1 (Outbreak, 2000)
 Dark Skies (Remix) (Cyclon, 2001)
 Dark Skies / The Enemy (Cyclon, 2001)
 Different Sensations (Industry, 2001)
 Dylan & Loxy End Of Days (Remix) (Cyclon, 2001)
 Dylan + Loxy — Evolution / The Temple (Of Doom) (Cyclon, 2001)
 Inferno EP (Outbreak, 2001)
 Security / Hostage (Raid, 2001)
 The Penitentiary EP (Biotic, 2001)
 Warpath Remixxx (XXX, 2001)
 California Curse (Remixes) (Outbreak, 2002)
 Loxy + Dylan — Badself / Rebel (Cyclon, 2002)
 Deadbeat (Dylan remix) (Outbreak, 2002)
 Night Fever / Ravenous (Outbreak, 2002)
 Dylan + Friction — Polluted Soul / Inner Sense (Outbreak, 2002)
 Junglism (Renegade Hardware, 2002)
 Trapped In Beats Vol. 2 (Outbreak, 2002)
 Dark Planet / Chicago Sound (Freak, 2003)
 The Legend (Tech Itch, 2003)
 Trapped In Beats Vol. 4 (Outbreak, 2003)
 Biological Warfare: Rebirth (Outbreak, 2003)
 Metaphor / Lost Dreams (Freak, 2004)
 Skool Of Hard Knocks (Album Sampler) (Renegade Hardware, 2004)
 The Whorror / False Idols (Freak, 2005)
 Dylan & Raiden — Future’s Futile / Preacherman (Freak, 2006)
 Cleansed By A Nightmare / Disguised As An Angel Of Light (Bastard Child, 2007)
 Dylan & SPL — Dark Soul (Bastard Child, 2007)
 Dylan & Ink* — Need You (Still Needing You Unreleased Remix) (Freak MP3, 2007)
 Robyn Chaos, Audio & Dylan — Rapture (Freak, 2007)
 Slave to Life (Limewax VIP) (Freak MP3, 2007)
 Audio and Dylan — The Birth And The Death (Tech Freak, 2008)
 Crimson / Dark Planet (Donny Remix) (Position Chrome, 2008)

Ссылки 
 Веб-сайт Freak Recordings 
 
 
 Dylan на myspace.com
 в Twitter
 дискография

Музыканты в стиле драм-н-бейс
Музыкальные продюсеры Великобритании
Диджеи Великобритании